Лихен:
 Лихен — город в Германии;
 Лихен — заболевание кожи.
 Лихен, Йонас (1988) — микронезийская легкоатлетка.